Cette page répertorie les planètes du monde fictif de Stargate.

Dans Stargate SG-1, les équipes accomplissent leurs missions dans notre galaxie, qui est une galaxie spirale du Groupe local. Dans Stargate Atlantis, les équipes accomplissent leurs missions dans la Galaxie naine sphéroïde de Pégase qui est une galaxie naine du Groupe local dans la constellation du Pégase. Dans cette constellation se trouve l’exoplanète Osiris.

A 

 Abydos

C’est la première planète visitée grâce à la porte des étoiles dans le film Stargate, la porte des étoiles. Elle sera détruite par Anubis dans l'épisode Pacte avec le diable, mais toute sa population sera élevée par Oma Desala avant l'impact.

 Altair (P3X-989 ou PX3-989)

Elle apparaît dans l'épisode Les Doubles robotiques. N'ayant plus d'atmosphère favorable à la vie, ses habitants étaient les Altairiens. Le seul habitant restant sur la planète est Harlan, qui s'occupe de l'entretien d'une impressionnante machinerie. Les habitants d'Altair avaient créé un processus permettant de créer des doubles robotiques de personnes vivantes. Les corps synthétiques des Altairiens ne peuvent survivre à l'extérieur de leur planète qu’à l’aide une batterie portable. Une fois celle-ci épuisée, le corps finit par tomber inanimé. Harlan a fait des copies de SG-1 à leur insu pour ne plus être seul et pour être aidé dans la maintenance des installations ayant besoin d'entretien. Les doubles robotiques de SG-1 n'ont d'abord pas compris qu'ils étaient des répliques de SG-1 avant de découvrir la vérité. Ils s'illustrèrent lors d'une bataille conjointe avec les vrais membres de SG-1 sur la planète Juna, contre le Grand Maître goa'uld Cronos, mission qui leur fut fatale.

 Alaris

Elle fait partie des planètes qui furent affectées par la machine temporelle située sur P4X-639. SG-12 était en mission sur cette planète et fut néanmoins capable de revenir sur Terre avec l’un de ses membres blessé. Jack et Teal'c, étant passés dans le rayon durant la mise en marche de la machine, étaient les seuls à ressentir la boucle temporelle de 6 heures. Ils furent donc capables de pratiquer leur golf en frappant quelques balles vers Alaris et de pratiquer d'autres jeux ou occupations n'ayant aucune conséquence dans le futur après l'extinction de la machine.

 Argos (P3X-8596)

Cette planète a subi une forte influence de la Grèce antique, ayant les Mycéniens comme ancêtres. Le temple principal où réside la porte des étoiles locale contient également une statue du héros grec Pelops, que les habitants locaux vénèrent. SG-1 découvrit que Pelops était un Goa'uld et que ce dernier avait effectué des expériences sur les habitants de la planète, les Désignés. L’architecture du temple est d’inspiration grecque, bien que les colonnes soient beaucoup plus raffinées. Les écritures laissées par Pelops sont écrites dans un ancien dialecte goa'uld. Les Désignés sont un peuple qui aime bien s’amuser et profiter de la vie ; c’est pourquoi le colonel O’Neill affirma qu’il aimerait bien prendre sa retraite sur Argos. Coordonnées : .

 Athos

Étant la planète d'origine des Athosiens, elle subit des attaques répétées des Wraiths, jusqu'au jour où une équipe d'Atlantis en évacue la population sur Atlantis. Sheppard y fit la connaissance de Teyla qui lui montra une grotte servant de cachette lors d'attaques des Wraiths. Sur les murs, on peut y voir des écritures parlant des précédentes attaques des Wraiths.

 Asuras

C’est la planète-mère des Réplicateurs de la galaxie de Pégase.

B 

 BP6-3Q1

C’est une planète ayant eu un peuple très évolué technologiquement. Maintenant, cette planète est dominée par des insectes dont une piqûre a entraîné une mutation réversible chez Teal'c. La population de la planète a été exterminée par ces insectes. Coordonnées : .

C 

 Camelot (P3X-747)

Camelot n'est pas une planète très importante dans la galaxie. Toutefois, sa valeur historique est très importante. C'est elle qui, durant un certain temps (plusieurs années) hébergera le roi Arthur ainsi que le très célèbre Merlin. Les habitants de ce village attendent depuis de nombreuses générations le retour du roi Arthur.

C'est sur cette planète que Moros (Merlin) aurait développé une arme pouvant détruire les êtres élevés tels que les Oris ou les Anciens eux-mêmes. Ce sera d'ailleurs le motif d'une visite de l'équipe SG-1. Elle viendra sur la planète pour rechercher le repère de Merlin et, peut-être, (re-)découvrir l'arme qu'il avait créée. C'était la seule solution pour empêcher la première vague des Oris. SG-1 trouvera finalement le laboratoire de Merlin dans une petite maisonnette. Toutefois, ils n'y trouveront qu'une console et un hologramme de Merlin. L'activation de la console activera un programme dormant : le chevalier noir. Celui-ci tuera plusieurs villageois. Le seul moyen de le vaincre était de l'affronter avec l'épée scellée dans la pierre par Merlin. Ne pouvant détruire cet hologramme, Daniel Jackson décidera de détruire la machine, perdant ainsi tout le savoir qui y était stocké. La planète n'ayant plus rien à offrir, le reste de l'équipe est téléporté dans le Korolev, partant vers le premier affrontement spatial avec les Oris.

 Cartago (P3X-1279)

C'est une planète boisée où se rend SG-1 lors de l'épisode Le Procès. L'architecture locale y est très primitive, à l'exception de celle du tribunal. Les habitations de la population sont installées près de la porte des étoiles, mais Daniel Jackson a constaté que la population vit en réalité dans des tunnels et des cavernes. Ces souterrains ont été construits pour permettre aux citadins de se cacher des Goa'ulds, qui débarquent souvent sur Cartago pour y trouver de nouveau hôtes. Teal'c avait déjà visité Cartago avant la mission de SG-1. En effet, il était venu sur cette planète pendant qu’il était encore primat d’Apophis, pour venir choisir les nouveaux hôtes qui seraient emmenés sur Chulak. 15 ans auparavant, lors d’une visite des Goa'ulds, Teal'c avait tué le père d'un jeune garçon pour ainsi éviter de susciter la colère d'Apophis, qui aurait sinon tué toute la population. En arrivant sur la planète avec SG-1, Teal'c fut arrêté pour être jugé à un Cor-ai (procès) et fut condamné. C’est seulement en protégeant ensuite les habitants de Cartago lors d’une attaque des Goa'ulds qu’il a été capable de regagner sa liberté. Les habitants de la planète désignent la porte des étoiles par le terme de « Cercle-Kakona », dont l'étymologie combinant curieusement latin et grec selon Daniel signifierait « Le Cercle des Malheurs » ; ce qui est plausible puisque c'est par le portail qu'arrivent les Goa'ulds. Coordonnées : .

 Castiana / Taoth-Vaclarush

Castiana est l'autre nom de Taoth-Vaclarush, planète mentionnée par la fée Morgane en réponse à Daniel Jackson dans l'épisode Chassé-croisé. Elle est l'une des trois planètes nécessaires à la localisation du Sangreal (Saint-Graal), l'arme de Merlin.

 Célestis

On y trouve la « Cité des dieux » des Oris et le village de Ver Ager. Célestis est située dans une galaxie très éloignée de la Voie Lactée.

 Chulak

Elle est la planète d'origine de Teal'c et de Bra'tac.

 Cimméria (P3X-974)

SG-1 la découvre lors de l'épisode Le Marteau de Thor. De culture viking, c'est sur cette planète, lors de l'épisode L'Œil de pierre, que SG-1 entre en contact pour la première fois avec Thor, un Asgard, qui se faisait passer pour un dieu et protégeait la planète des Goa'ulds. Coordonnées : .

D 

 Delmak

Planète d'exil de Sokar, où il reforma son armée. Après la mort de Sokar, Apophis fit de Delmak sa nouvelle capitale. En Goa'uld, Delmak signifierait "cristal".

 Dakara

Elle est un lieu saint pour tous les Jaffas. Symbole de la domination des Goa'ulds sur les Jaffas, c'est là qu'un symbiote goa’uld fut introduit pour la première fois dans la poche ventrale d'un humain, créant ainsi le premier Jaffa. Dakara servit de cadre à la grande bataille qui libéra la galaxie à la fois des Goa'ulds et des Réplicateurs, grâce à son arme des Anciens capable de détruire la vie (mais également de la créer). Dakara est maintenant la capitale de la jeune nation des Jaffas libres. Dans la saison 10, Dakara et l'arme des Anciens sont détruites par les Oris.

E 

 Erebus

Elle est contrôlée par Ba'al, où sont envoyés les prisonniers Jaffas. Elle possèdent deux lunes et on peut y apercevoir des chantiers antigravitiques servant à la construction de vaisseaux ha'tak, flottant au-dessus de la planète. En effet, les Jaffas y sont envoyés pour travailler dans des mines de naquadah servant à la construction des vaisseaux. La porte des étoiles d'Erebus est protégée par un champ de force qui agit comme un iris. Pour désactiver le champ de force, il suffit d’envoyer un signal radio par la porte des étoiles comme le font les Terriens pour leur propre porte. Les Jaffas sont utilisés pour exploiter la mine car les conditions de vie y sont pénibles : le système volcanique souterrain qui produit des gaz toxiques et une chaleur accablante vient rapidement à bout des prisonniers. SG-1 débarqua sur cette planète en compagnie de SG-3 pour y secourir Bra'tac et Rya'c qui y étaient prisonniers.

 Edora

Elle est soumise tous les ans à une pluie d'astéroïdes (un champ d’astéroïdes se trouve en effet sur l’orbite de la planète), qui est particulièrement forte tous les 150 ans. O'Neill y resta bloqué plusieurs mois lors de l’épisode La Pluie de feu.

 Euronda

Un peuple de cette planète contacta la Terre par la porte des étoiles dans l’épisode L’Autre Côté afin de demander secours. Ce peuple s’était réfugié dans des souterrains, où ils avaient découvert la porte et les coordonnées de la Terre. Ils étaient en guerre contre le reste des habitants de cette planète pour des raisons idéologiques : ils avaient des opinions similaires au nazisme, estimant que ceux qui ne cherchaient pas à préserver la "pureté" de leur race ne méritaient pas de survivre. Ils s’étaient enfouis sous terre afin d’empoisonner l’atmosphère à la surface, et d’exterminer le reste des humains, qu’ils appelaient les "Reproducteurs". Sous terre, ils utilisaient la fusion nucléaire pour leurs besoins en énergie, notamment pour faire fonctionner un bouclier qui les protégeait totalement des offensives de la surface. Mais ils étaient en manque d’eau lourde, la ressource qui leur était nécessaire pour pratiquer la fusion nucléaire, et étaient donc en train de perdre la guerre.

G 

 Gaïa (P3X-774)

Planète au paysage forestier et luxuriant, habitée par les Nox. SG-1 s'y rend dans l'épisode Les Nox.

H 

 Hadante

Dans l'épisode Perpétuité, SG-1 est condamnée par une institution nommée "Taldor" à rester à perpétuité enfermée dans une caverne de cette planète, peu après avoir découvert P3X-775, dont le Taldor est l'autorité judiciaire. Hadante était autrefois une planète vivace, fertile, mais n'est plus désormais que ruines et désolation, d'où son choix comme prison. Mis à part la porte des étoiles de la caverne (évidemment dépourvue de DHD), il n'existerait pas d’issue. Quotidiennement à la même heure, la porte des étoiles s’active pour transmettre de la nourriture aux prisonniers. C’est aussi par la porte des étoiles qu’arrivent les nouveaux détenus. SG-1 parvient à faire fonctionner la porte avec l'aide de la détenue nommée Linéa, qui selon Samantha maîtrise la fusion froide.

 Hala

C’est une colonie des Asgards. Ils l'évacuèrent, puis y attirèrent tous les Réplicateurs de la galaxie, afin de les y bloquer à l'aide d'un dilatateur temporel. Les Asgards l'ont finalement détruite à l'aide d'un trou noir afin d'anéantir les Réplicateurs qui y étaient bloqués.

 Hanka

Elle est la planète d'origine de Cassandra, dernière survivante de son peuple anéanti par le Goa'uld Nirrti. Elle avait fait de Cassandra une bombe au naquadah.

 Héliopolis (PB2-908)

Ernest Littlefield y fut envoyé dès 1945, lors des premières expériences sur la porte des étoiles. Il est resté bloqué seul sur la planète durant plus de cinquante ans. Son sauvetage, lors de l’épisode Le Supplice de Tantale, fut périlleux, puisque le château où il s'était réfugié (et où se trouvait la porte), bâti sur une falaise, commença à s'effondrer dans l'océan. Le DHD, d'ailleurs, endommagé par de précédents orages (l'homme l'ayant trouvé dans cet état à son arrivée), tomba dans l'océan, ce qui obligea SG-1 à ouvrir la porte manuellement, en emmagasinant l'énergie dégagée par l'orage. Dans ce bâtiment, il y avait un appareil renfermant une représentation des atomes et molécules connus de l'Alliance des Quatre Races. En activant l'appareil, quatre différentes écritures brillaient. Chacune d'entre elles représentait l'un des peuples de l'Alliance. Coordonnées :

I 

 Icarus

Les Terriens y ont construit la base Icarus. La planète se situe à 21 années-lumière de la Terre et possède un puissant noyau radioactif au naquadria, c'est pourquoi la base y fut construite.

J 

 Juna

Elle était contrôlée par Heru’ur. SG-1 arriva sur cette planète et incita ses habitants à se rebeller contre Heru'ur. Ils ont ainsi gagné leur liberté pour quelque temps, mais Cronos vint par la suite annexer cette planète à son empire. Il fut tué par SG-1, avec l'aide de leurs doubles robotiques, et les habitants de cette planète purent ainsi retrouver leur liberté.

K 

 Kheb

Planète mythique où Oma Desala offrait l'ascension à quiconque la méritait. C’est ici que Sha're envoya Shiffu.

 Katao

Planète sous la protection de l'Asgard nommé Freyr où des humains vivent en harmonie. C’est aussi depuis cette planète que les humains contactent les Asgards depuis l'épisode Mission soleil rouge.

 Kallana

C’était une planète jaffa sur laquelle les Oris tentèrent de construire une de leurs superportes des étoiles en l'alimentant avec le trou noir qu'ils ont créé avec la planète. La superporte fut détruite par SG-1 mais ils ne réussirent pas à sauver la planète.

L 

 Langara

Planète de Jonas Quinn. Cette planète est divisée en trois grands pays : Kelowna, Terrania et la Fédération des Andaris. Ces trois pays ont longtemps coexisté dans un climat de guerre froide. Il s'agit également d'une des rares planètes de la galaxie disposant de gisements de naquadria. Langara a été prise par les Oris, mais on apprend dans Stargate Universe qu'elle a été libérée et que la Terre entame des négociations afin d'utiliser la planète comme point de contact vers le Destinée.

 Lantia

Située dans la galaxie de Pégase, essentiellement couverte d'un gigantesque océan, dotée d’un seul continent, elle abrite la dernière cité intacte des Anciens : Atlantis. Les Anciens d'Atlantis sont appelés "Lantiens" par les Wraiths.

 Latona

Ses habitants ont cessé le développement scientifique il y a trois siècles, préférant se consacrer à la recherche spirituelle, après avoir mis au point une arme de défense redoutablement efficace nommée "la sentinelle", nécessitant pour fonctionner une relation particulière avec son "gardien", un être humain. Le chef des Latoniens se prénomme Maroul. SG-1 visite leur planète lors de l’épisode La Sentinelle.

 Linus

C'est la planète natale de Vala, où son père mettait en place ses escroqueries.

M 

 Madrona (PX7-941)

Planète terraformée, elle abrite des habitants semblant provenir des îles du Pacifique sud. Le climat y est régulé par un artefact extraterrestre, la clef de voûte. Celle-ci est volée par le NID, et retrouvée par SG-1 sur la Terre, dans le nord de l'Utah, avant d'être rendue à Roham, le prêtre madronien et La Moor, sa disciple…

 M35-117

Planète dans la galaxie de Pégase, où s'est située la cité d'Atlantis après l'attaque contre les Asurans.

N 

 Nassya (P3X-382)

SG-1 s‘y rend lors de l'épisode La Tête à l’envers, et y sauve des villageois d'une attaque Goa'uld. C‘est ici que la Tok'ra nommée Jolinar de Malkshur a pris le contrôle de Samantha Carter, car son ancien hôte, un Nassyan, était trop blessé pour qu’elle pût le guérir.

 Netu

C'est une lune de Delmak que Sokar a transformé en astre volcanique. Son but était de recréer les conditions de l'Enfer selon le mythe (Netu en Ancien Égyptien correspondant à l'Enfer). Sokar y faisait emprisonner et torturer nombre de ses ennemis quels qu'ils soient, ainsi que ceux qu'il désirait y envoyer par pur sadisme. Sokar se tenait régulièrement au courant du récit des souffrances des condamnés. Netu fut détruite par une bombe de la Tok'ra, dont le but était de créer une réaction en chaîne, ce qui entraîna la destruction du vaisseau-mère de Sokar.

 Novus

Elle est une planète où une version alternative de l'équipage du Destinée a débarqué après avoir tenté de retourner sur Terre, en remontant 2000 ans en arrière dans le temps. L'équipage s'y est installé et une civilisation s'est développée autour de deux grandes nations : Tenera (« Terre du Colonel » en Ancien) et Futura (d'après une idée de Brody). La planète est agitée d'une forte activité sismique et volcanique intense, ce qui a dévasté la civilisation présente.

 N'tak

Planète conquise par Sokar peu avant la destruction de Netu.

O 

 Orban

Ses habitants, les Orbanians, sont des descendants d'un peuple amérindien. Selon Daniel Jackson, il y a un lien entre Orban et Teotihuacán. En avance technologiquement par rapport à la Terre, ils utilisent des enfants appelés « Urrone » pour garantir leurs progrès techniques et scientifiques ainsi qu'un partage équitable des connaissances entre les membres de la population. Le revers de la médaille étant qu'au jour de ses 12 ans, un Urrone voit les nanites greffés dans son cerveau retirés, le laissant dans un état d'intelligence proche d'un enfant d'un an. Cette situation a failli engendrer un conflit diplomatique entre Orban et la Terre.

 Orilla

Nouveau monde des Asgards, elle est riche en neutronium, élément-clé de la technologie asgard. C’est sur cette planète que les Asgards reconstruisent leur monde. Cette planète fut menacée par un vaisseau réplicateur, qui put cependant être détruit en orbite d'Orilla par le commandant Aegir. Toutefois, des Réplicateurs, dont Numéro 5, se posèrent sur Orilla et commencèrent à s'attaquer à la nouvelle colonie asgard. C’est avec une arme développée par Jack O'Neill grâce au savoir des Anciens que les Réplicateurs purent être vaincus et qu'Orilla évita la destruction.

 Othala

Étant située dans la galaxie d'Ida, il faut utiliser le huitième chevron pour pouvoir la rejoindre par la porte des étoiles de la Terre. Le colonel Jack O'Neill alla sur cette planète lorsque le savoir des Anciens fut téléchargé dans son cerveau (la première fois) afin de demander l'aide des Asgards, qui mirent la Terre sous leur protection. Rien n'est connu au sujet de cette colonie, sauf qu'elle semble être une des résidences principales des Asgards. Elle fut abandonnée pour tendre un piège aux Réplicateurs, puis fut détruite par un trou noir créé par les Asgards. Coordonnées : .

P 

 P2A-509

Planète explorée par SG-3. Sur une idée de Daniel Jackson, SG-1 y transite en s'échappant d'Hadante.

 P2X-338

SG-1 y explore avec une équipe russe une ziggurat (lors de l'épisode La Tombe), qui serait le tombeau du Goa’uld Marduk.

 P3C-599

La porte donne sur l'atelier de Ma'chello. (saison 2 episode 17)

 P3R-233

Monde apparemment dévasté par les Goa'ulds, dans lequel Daniel Jackson, lors de l'épisode Une dimension trop réelle, a trouvé un miroir quantique, qui permet d'aller dans des dimensions parallèles.

 P3R-636

SG-1 s’y rend dans l’épisode La Princesse Shyla. La planète est boisée, et son atmosphère est respirable. Son peuple était exploité par les Goa'ulds pour ses mines de naquadah ; mais il y a plusieurs siècles, un habitant nommé Pyrrhus parvint à tuer le Goa’uld chargé de diriger P3R-636. Pour éviter cependant que les autres Goa’ulds ne s’en aperçoivent, il fit continuer l’exploitation du naquadah et son envoi par la porte des étoiles.

 P3W-451

Planète explorée par SG-10. Un trou noir s'est formé à proximité. On y découvre que la force de gravité d'un trou noir peut traverser la porte, au moins dans le sens de l'ouverture. Elle est recontactée par SG-1 et Jacob Carter pour faire exploser l'étoile de Vorash.

 P3X-382

Désignation du SGC pour Nassya.

 P3X-774

Désignation du SGC pour Gaïa.

 P3X-775

Elle est explorée par SG-1 dans l’épisode Perpétuité. L’équipe pense tout d’abord la planète inhabitée, mais se fait bientôt téléporter dans ce qui se révèle être un tribunal, et y est jugée coupable pour divers motifs relativement insignifiants. Cependant, le corps judiciaire de P3X-775 punit tout crime de la même peine, commune à toutes les infractions, de la plus légère à la plus lourde : la prison à perpétuité, dans une grotte de la planète Hadante. Afin de négocier leur remise en liberté, le général Hammond utilise pour la première fois la porte des étoiles, pour se rendre sur P3X-775.

 P3X-797

SG-1 s’y rend dans l’épisode La Théorie de Broca. La planète a une face éclairée (la "Terre de lumière"), et une face obscure, sur laquelle se trouve une porte des étoiles. Teal'c confie sa famille au peuple de cette planète dans l’épisode Conseil de famille.

 P3X-888

Monde originel des Unas et des symbiotes goa'ulds. C’est ici que se firent les premiers pas vers l'Empire goa'uld.

 P3X-974

Désignation du SGC pour Cimméria.

 P3X-984

Elle abritait le premier site Alpha, constitué lors de l'épisode La Morsure du serpent, et autodétruit lors de l'attaque d'un super-soldat d'Anubis.

 P3X-989

Désignation du SGC pour Altair.

 P3X-1279

Désignation du SGC pour Cartago.

 P3X-7763

Désignation du SGC pour Tollan.

 P3X-8596

Désignation du SGC pour Argos.

 P4C-970

Planète découverte par les Terriens d'un autre espace-temps, dont les habitants semblent paisibles et extrêmement évolués, les Aschens. Cependant, ces derniers tentent d'asservir les Humains grâce à un virus qui rend les femmes stériles. Les survivants d'SG-1 envoient un message dans le passé pour prévenir le SGC de ne jamais visiter cette planète.

 P4G-881

Planète totalement vierge mais habitable sur laquelle est envoyée la sphère de Tal-Lac, afin que son peuple puisse renaitre.

 P4X-351

Sur cette planète, la Terre a fait installer une base militaire secrète : la Base Icare, conçue pour étudier les possibilités d'utilisation d’une porte des étoiles permettant l'utilisation du  chevron (Stargate).

 P4X-639

Les Anciens y ont construit un dispositif permettant de remonter le temps grâce au réseau de portes des étoiles. Mais il n'a jamais fonctionné comme prévu, l'appareil ayant bloqué Teal'c, O'Neill et 6 autres systèmes planétaires dans une boucle temporelle. Coordonnées : .

 P4X-650

Un site Alpha.

 P5S-381

Planète sur laquelle SG-1 avait fait s’installer les Enkarans, avant que son environnement ne soit détruit par un vaisseau Gadmeer.

 P6S-2031

Désignation du SGC pour Reetalia.

 P7J-989

Découverte par SG-1 dans l'épisode Le Maître du jeu, cette planète semble très fertile. Les habitants s'y trouvaient en état de stase, leur esprit évoluant dans une réalité virtuelle, mais ils purent redécouvrir le monde extérieur grâce aux efforts de l'équipe.

 PB2-908

Désignation du SGC pour Héliopolis.

 Praclarush Taonas

Monde aujourd'hui volcanique dans lequel les Anciens avaient établi un avant-poste protégé par un bouclier en forme de dôme, il y a des millions d'années. L'équipe SG-1 y trouva un fauteuil des Anciens qui contenait un E2PZ encore en état de marche.

 Praxion

Planète sur laquelle est abritée le dispositif permettant l'analyse d'éruptions solaires de nombreuses étoiles. Cette installation a été conçue par Ba'al afin de maitriser les flux temporels et d'assoir, idéalement, son hégémonie sur l'empire Goa'uld et accessoirement, la planète Terre (Stargate : Continuum).

 PX7-941

Désignation du SGC pour Madrona.

 PX3-989

Désignation du SGC pour Altair.

 PXY-887

Planète boisée explorée par les membres de l'équipe SG-11. Ce monde aux conditions de vie habitables abrite un peuple pacifique et primitif arborant une culture d'origine nord-américaine appelé les Salishs, coexistant avec une race d'extraterrestres métamorphes technologiquement très avancée appelée les Esprits.

Sur la planète existe un minerai très résistant et inconnu sur Terre appelé le trinium ou le ki. Son exploitation par les Terriens provoque le mécontentement des Esprits.

Les membres de SG-1 parvinrent à négocier leur libération, ainsi que la promesse d'abandonner les opérations minières sur PXY-887 en suggérant aux Esprits d'enterrer la porte des étoiles de leur monde.

 PY3-948

La porte des étoiles de cette planète donne accès à un complexe n'ayant semble-t-il aucun lien avec l'extérieur. Dans l’épisode Héritage, L'équipe SG-1 trouve sur cette planète le reste de 9 rebelles Goa'ulds ayant voulu défier les grands maîtres. L'équipe du colonel O'Neill pense dans un premier temps que ce sont ces derniers qui ont tué les Goa'ulds rebelles. Cependant, après avoir quitté la planète, Daniel Jackson est pris de schizophrénie et il s'avère que les Goa'ulds ont été tués par Ma'chello.

R 

 Reetalia (P6S-2031)

Planète désertique où vivent les Reetous, peuple extraterrestre invisible aux humains.

 Revanna

Elle a servi de nouvelle base à la Tok'ra après l'attaque de Vorash par Apophis. Revanna fut attaquée par le Goa'uld nommé Zipacna, qui était sous les ordres d’Anubis, dans l’épisode Sans issue. La base de la Tok'ra de Revanna a été complètement détruite.

S 

 Sahal / Valos Cor

Planète sur laquelle SG-1 recherche l'arme de Merlin (saison 10) mais ne la trouve pas. SG-1 avait appris, auparavant, que cette arme pouvait être cachée sur trois planètes, dont Sahal.

 Sateda

Monde d'origine de Ronon Dex, abritant anciennement une société venant d'atteindre son ère industrielle. Anéantie par les Wraiths, elle n'est aujourd'hui plus qu'un vaste champ de ruines. Ronon faisait partie des troupes qui défendirent la planète.

 Simarka

SG-1 s’y rend dans l’épisode Émancipation. Les peuples qui y vivent sont similaires aux mongols.

T 

 Tal-Lac ou P5C-353

Planete semblable à la Lune de laquelle SG-1 ramène une sphère au pouvoir démesuré dans l'épisode Message in a bottle.

 Taranis

Planète sur laquelle se trouvait une base des Anciens située sur une caldeira, et se servant de la chaleur dégagée par celle-ci pour s'alimenter en énergie. Cette caldeira finit par exploser, détruisant la base et rendant la planète inhabitable pour plusieurs années. L’Orion a été trouvée sur cette planète.

 Tartarus

Base militaire d'Anubis. C’est là que des milliers de guerriers d'Anubis furent créés. SG-1 posa des explosifs destinés à détruire des bassins de larves goa'ulds et une reine goa'uld. La porte des étoiles de cette planète était protégée par un champ de force que seuls les guerriers Kull pouvaient traverser. Coordonnées : .

 Taoth-Vaclarush

Autre nom de Castiana.

 Tau'ri / Terre

Monde que nous connaissons actuellement, à partir duquel les opérations du SGC sont menées. En langage ancien, la Terre s'appelle Terra. Coordonnées : .

 Tegalus

Planète où s'affrontaient deux super-puissances : le Protectorat de Rand et la Fédération calédonienne. Les Oris prirent ultérieurement le contrôle du Protectorat de Rand. À la suite de cela, les deux nations se sont entièrement détruites. Le "Protectorat de Rand" se soumit aux Oris qui leur donnèrent les plans d'un satellite de défense. Dans l’épisode Ingérence, le SGC fut prévenu de l'existence de cette arme de défense. Ceci se solda par la destruction du Prométhée par le satellite.

 Terra

Nom de la Terre en langage ancien.

 Terre

Autre nom de la Terre.

 Tollan (P3X-7763)

Planète cataclysmique d'où les Tollans sont originaires. Coordonnées : .

 Tollana

Nouvelle planète des Tollans. Coordonnées : .

V 

 Vagonbrei

Monde faisant partie d'une série de trois planètes où se trouverait le Sangreal, l'arme de Merlin, avec les mondes de Castiana et Sahal.

 Valos Cor

Autre nom de Sahal.

 Velona

Monde où se trouvait une civilisation qui se fit maintes fois attaquer par les Goa'ulds. Un Ancien nommé Orlin leur donna les plans d'une arme destinée à repousser les Goa'ulds. Cette civilisation fut ravagée par les Anciens et Orlin fut condamné à passer l'éternité sur cette planète. L'équipe SG-1 y fit une expédition et l'Ancien essaya de communiquer avec Samantha Carter. Lorsque le capitaine Carter retourna au Stargate Command, Orlin la suivit. Il abandonna l'Ascension pour pouvoir vivre un court laps de temps avec Carter. Puis il repartit sur Velona afin d'empêcher une équipe SG de réactiver l'arme qu'il avait mise au point. Cela se conclut par sa mort et par le pardon des Anciens qui lui permirent de refaire l'Ascension.

 Vis Uban

Monde dans lequel Daniel Jackson a repris sa forme humaine, après qu'Oma Desala l'eut puni pour avoir tenté d'interagir avec un plan d'existence inférieur, alors que Daniel était élevé. Ce monde abrite la Cité des Âmes Perdues, qui est une cité des Anciens et n'a jamais été achevée.

 Vorash

Planète désertique ayant servi de base à la Tok'ra avant l'arrivée de la flotte d'Apophis. Cette planète a été engloutie par son étoile, à la suite de la formation d'une supernova par SG-1 qui ouvrit une porte des étoiles vers une planète engloutie par un trou noir et qui envoya cette porte à proximité de l'étoile.

 Vyus

Planète que Linéa, surnommée la "destructrice de mondes", avait choisi pour refuge. Lorsque SG-1 l'explora dans l’épisode Le Passé oublié, l'équipe découvrit que Linéa, sexagénaire, était mystérieusement devenue Ké'ra, jeune femme d'une trentaine d'années.

Notes et références 

en:Stargate (device)#Addresses